Heteronymphon är ett släkte av havsspindlar. Heteronymphon ingår i familjen Nymphonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsspindlar
Heteronymphon